Jean-François Martel, plus connu comme J. F. Martel, né à Ottawa (Canada) est un écrivain et cinéaste canadien.

Biographie 

En plus des divers courts-métrages qu'il a réalisés, il a travaillé sur de nombreux documentaires traitant de thèmes culturels et artistiques, comme par exemple, La Portée des mots (saison 2), série documentaire en douze épisodes qui explore le pouvoir transformateur de la musique.

Martel écrit dans la revue électronique Reality Sandwich. Son essai sur Stanley Kubrick est inclus dans la première anthologie de cette revue, Toward 2012: Perspectives on the Next Age (2008). Ses écrits apparaissent aussi dans Pluto: New Horizons for a Lost Horizon (2015).

 qui a été traduit en espagnol par Ediciones Atalanta.

Publication 
 Reclaiming Art in the Age of Artifice: A Treatise, Critique, and Call to Action, 2015.

Notes et références

Liens externes 

 Site officiel de J. F. Martel

Naissance à Ottawa
Documentariste canadien
Essayiste canadien
Critique canadien d'art contemporain
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)